Аталанта:
 Аталанта — персонаж давньогрецької міфології.
 Аталанта — італійський футбольний клуб.
 Аталанта — муніципалітет у штаті Санта-Катаріна в Бразилії.
 Аталанта — французький кінофільм 1934 року, поставлений режисером Жаном Віґо.
 36 Аталанта — астероїд головного поясу, відкритий 5 жовтня 1855 року.

Інше 
 Аталанта (операція) — операція протидії піратам.

Див. також 
 Атланта